Estación de Universidad puede referirse a una de las siguientes estaciones de diversos medios de transporte:

Metro

Colombia 

Estación Universidad, una estación del Metro de Medellín (Colombia).

España 

Estación de Universidad, una estación del metro de Barcelona (España).
Estación de Universidad, una estación del metro de Granada (España).
Estación de Universidad, una estación del metro de Málaga (España).
Estación de UIB, una estación del metro de Palma (España).

México 

Metro Universidad, una estación del Metro de Ciudad de México (México).
Estación de Universidad, una estación del sistema Metrorrey, en Monterrey (México).

Tren de cercanías 
Estación de Universidad, una estación del sistema de Cercanías Cádiz, situada en el Campus de Puerto Real.